Сарайва:

 Сарайва Геррейру, Рамиру (1918—2011) — бразильский государственный деятель, министр иностранных дел Бразилии.
 Сарайва Мартинш, Жозе (род. 1932) — кларетинец, португальский кардинал, титулярный архиепископ Тубурники.